Chavigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chavigny (Aisne) im Département Aisne
Chavigny (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
Chavigny-Bailleul im Département Eure

sowie:
 Lac Chavigny, ein See in Nunavik in der kanadischen Provinz Québec

Chavigny ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques de Chavigny (1880–1963), französischer Ornithologe und Oologe